Pusakajaya (Pusakajaya), een plaats in Indonesië
Pusakajaya (Pasirkuda), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing